Виктор Франкенштейн:

 Виктор Франкенштейн — главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а также прообраз персонажей множества книжных, драматических и кинематографических адаптаций его сюжета.
 «Виктор Франкенштейн» — шведско-ирландский фильм ужасов режиссёра Кэлвина Флойда 1977 года.
 «Виктор Франкенштейн» — американский драматический фильм ужасов режиссёра Пола Макгигана 2015 года.

См. также 
 Франкенштейн